Mühle Baiertal steht für:

 Obere Mühle (Baiertal)
 Untere Mühle (Baiertal)